Гродно — топонім:

Гродно — місто в Республіці Білорусь.
 Гродно — аеропорт, розташований за 18 км на південний схід міста Гродно.
  — залізнична станція у Гродно

Населені пункти та їхні частини
 Ґродно — село в гміні Барухово Влоцлавського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґродно — село в гміні Нові Острови Кутновського повіту Лодзинського воєводства
 Ґродно — частина села Кшива-Весь у гміні Злотув Злотовського повіту Великопольського воєводства
 Ґродно — колонія в гміні Хелмжа Торунського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Ґродно — осада в гміні М'єндзиздроє Каменського повіту Західнопоморського воєводства
 Гродно — замок у Нижньосілезькому воєводстві;

Див. також 
 Городно
  — відкрите акціонерне товариство, білоруська державна компанія, виробник нітрогенних сполук та добрив
 ТРК «Гродно» — обласна ТРК в Республіці Білорусь

Примітки